Сарбактуй — населенный пункт в Балейском районе Забайкальского края России в составе сельского поселения «Матусовское».

География 
Населенный пункт находится в юго-западной части района на расстоянии примерно 19 километров по прямой на юго-запад от города Балей. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.

 Часовой пояс

История 
Село основано в XVIII веке крестьянами, переселенными в зачет рекрутского набора, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу, часть которых в 1851 причислены в пешую часть Забайкальского казачьего войска.

Население 
Постоянное население составляло 291 человек в 2002 году (русские 100%), 232 человека в 2010 году.

Инфраструктура 
В селе есть начальная школа, дом культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района